Der Hochtourist ist der Titel folgender Filme:

 Der Hochtourist (1914), deutscher Film von Franz Hofer 
 Der Hochtourist (1931), deutscher Film von Alfred Zeisler 
 Der Hochtourist (1942), deutscher Film von Adolf Schlyssleder 
 Der Hochtourist (1961), deutscher Film von Ulrich Erfurth